

Letteratura 
La notte prima di Natale (, traslitterato Noč' pered Roždestvom) – racconto di Nikolaj Gogol'

Musica 
La notte prima di Natale – opera di Nikolaj Rimskij-Korsakov
La notte prima di Natale – album del 1991 del gruppo rock Sektor Gaza

Cinema 
La notte prima di Natale – film muto russo del 1913
La notte prima di Natale – titolo alternativo del film sovietico del 1944 Gli stivaletti
La notte prima di Natale – film d'animazione sovietico del 1951
La notte prima di Natale – titolo alternativo del film sovietico del 1961 Veglie alla fattoria presso Dikan'ka
La notte prima di Natale – titolo alternativo del film d'animazione sovietico del 1977 Le avventure del fabbro Vakula
La notte prima di Natale – film d'animazione russo del 1997
La notte prima di Natale – film d'animazione russo del 2006